De Telegraaf — Países Baixos

The Daily Telegraph — Reino Unido
The Daily Telegraph (Austrália) — Austrália
 The Sunday Telegraph — Reino Unido

Desambiguações de jornais